Шо́ри  — фамилия:

 Шори, Бригитта — швейцарская кёрлингистка.
 Шори, Девиндер (род. 1958) — канадский политик.
 Шори, Ирене (род. 1983) — швейцарская кёрлингистка, запасной в команде Швейцарии на Олимпийских играх 2010 года.
 Шори, Ники (род. 1981) — профессиональный английский футболист.

Составные фамилии 
 Джеффертс Шори, Кэтрин (род. 1954) — c 2006 года 26-й председательствующий епископ Епископальной Церкви США, в 2001—2006 — епископ Епископального Диоцеза Невады.